Битва при Абукире — сухопутное сражение, произошедшее в марте 1801 года на территории Египта, возле города Абукир между британской армией под командованием генерала Эберкромби и французским войском под командованием генерала Фриана, закончившееся победой англичан.

Предыстория 
Победа французов над турками в сражении 25 июля 1799 года на некоторое время упрочила пребывание французской армии в Египте.

Весной 1801 года, когда французская армия готовилась покинуть Египет, из Родоса прибыл в Абукир английский флот адмирала Кейт и высадил там до 6 тыс. человек, к которым вскоре присоединились ещё 12 тыс. англичан генерала Эберкромби.

Сражение 
8 марта 1801 года английские войска в составе 5 тыс. человек обложили Абукирский залив и вынудили занимавший его французский отряд из 2 тыс. человек капитулировать. В бою англичане понесли потери 732 человека (102 убитыми, 515 ранеными и 15 пропавшими без вести), французы потеряли до 300 человек.

Литература 
 Абукиръ // Энциклопедический словарь, составленный русскими учеными и литераторами. СПб., 1861.

Военные сражения революционной Франции
Сражения Египта
Сражения Великобритании
Сражения в Египте
Британско-французские отношения
Сражения 1801 года
Март 1801 года
События 8 марта